Vandersteen ist der Familienname folgender Personen:

 Germain Vandersteen (1897–1985), französischer Maler
 Morris Vandersteen (* 1954), amerikanischer Bodybuilder
 Willy Vandersteen (1913–1990), belgischer Comic-Autor